Bröcker oder Broecker ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Friedrich von Broecker († 1755), preußischer Landrat
 Anne Broecker (1893–1983), deutsche Dozentin, Schulleiterin und Wohlfahrtspflegerin
 Annette von Broecker (* 1940), deutsche Journalistin
 Arthur von Broecker (1846–1915), deutscher Theologe, Hauptpastor an St. Jacobi in Hamburg
 Beate Bröcker (* 1956), deutsche Politikerin (SPD)
 Erdmann Gustav von Broecker (1784–1854), deutsch-baltischer Rechtswissenschaftler
 Eva-Bettina Bröcker (* 1946), deutsche Hautärztin
 Fabian Bröcker (* 1983), deutscher Fußballspieler
 George Friedrich von Broecker (1727–1791), deutscher Jurist, Präsident des Hofgerichts Köslin
 Johannes Bröcker (1950–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Josh Broecker (* 1963), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Ludwig Bröcker (* 1940), deutscher Mathematiker
 Ludwig Oskar Bröcker (1814–1895), deutscher Historiker, Lehrer und Journalist
 Marianne Bröcker (1936–2013), deutsche Musikethnologin
 Michael Bröcker (* 1977), deutscher Journalist
 Oliver Bröcker (* 1977), deutscher Schauspieler
 Paul Bröcker (1875–1948), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Rudolf von Broecker (1817–1890), preußischer Generalleutnant
 Theodor Bröcker (1938–2014), deutscher Mathematiker
 Wallace Broecker (1931–2019), US-amerikanischer Geochemiker und Klimaforscher
 Walter Bröcker (1902–1992), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Bröker (Begriffsklärung)
 Broeker (Begriffsklärung)
 Brocker (Begriffsklärung)